Que je t'aime (Renard/Thibault), Frans lied uit 1969 tot hit gemaakt door Johnny Hallyday
Que je t'aime (album), album van Johnny Hallyday met daarop genoemd lied
Que je t'aime (Sandra & Andres), Engelstalig lied van Sandra en Andres